Dorothy Jordan peut faire référence à :

 Dorothea Jordan (1761-1816), parfois nommée Dorothy Jordan, actrice irlandaise ;
 Dorothy Jordan (1906-1988), actrice américaine.